Оре́ст Влади́мирович Марты́шин (7 марта 1937, Москва, РСФСР, СССР — 14 сентября 2021) — советский и российский правовед, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры теории государства и права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина.

Биография 
Орест Мартышин родился в Москве 7 марта 1937 года в русской семье. Окончил юридический факультет МГУ в 1959 году. С 1959 года по 1962 год учился в аспирантуре Института государства и права АН СССР.

В 1963 году в Институте государства и права АН СССР под научным руководством профессора Степана Федоровича Кечекьяна защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук по теме «Политические взгляды Махатмы Ганди». В 1976 году там же защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора юридических наук по теме «Основные направления современной немарксистской политической мысли в независимых странах Африки» (специальность 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о праве и государстве). Мартышин назвал причной победы Гандизма ненасильственные методы, основной из которых ничего не делая можно добиться большего.» Мартышин ситуацию в Индии описывал так: индийцы поняв, что они слабы против оружия англичан массово стали отказываться от любой работы на англичан согласно призыва Ганди "ничего не делайте, не работайте и англичане просто уйдут"; данная ситуация послужила основным фактором из-за которого колониальная власть в Индии была дестабиоизирована.

С 1962 года по 1989 год работал в Институте государства и права АН СССР. С 1989 года по 1997 год был заведующим отделом, заведующим сектором, главным научным сотрудником Института международного рабочего движения АН СССР (позднее — Институт сравнительной политологии РАН).

Автор более 100 научных работ, в том числе 9 монографий.

Скончался О. В. Мартышин 14 сентября 2021 года.

Научные труды

Монографии 
 Мартышин О. В. Политические взгляды Мохандаса Карамчанда Ганди / Послесл. проф. Р. А. Ульяновского; АН СССР. Ин-т государства и права. — М.: Наука, 1970. — 300 с.
 Мартышин О. В. Социализм и национализм в Африке: Очерки развития новейшей общественно-политической мысли в странах Африки / Предисл. проф. Р. А. Ульяновского; АН СССР. Ин-т государства и права. — М.: Наука, 1972. — 407 с.
 Мартышин О. В. Африканская революционная демократия : Идейно-политическая платформа МПЛА — Партии труда, ФРЕЛИМО и ПАИГК. — М. : Политиздат, 1981. — 264 с.
 Мартышин О. В. Политические взгляды Джавахарлала Неру / Предисл. Р. А. Ульяновского. — М.: Наука, 1981. — 311 с.
 Мартышин О. В. Политические взгляды Джавахарлала Неру. — М.: Прогресс, 1989. — 425 с. ISBN 5-01-002327-X
 Мартышин О. В. Вольный Новгород : Общественно-политический строй и право феодальной республики. — М.: Российское право, 1992. — 384 с. ISBN 5-7260-0212-1
 Азаркин Н. Н., Левченко В. Н., Мартышин О. В. История политических учений. Вып. 1. — М.: Юрист, 1994. — 139 с. ISBN 5-7357-0053-7
 Мартышин О. В. Теория государства и права: учебник для вузов / Под ред. О. В. Мартышина. — М.: Норма, 2009.
 Мартышин О. В. История политических и правовых учений / Под ред. О.В. Мартышина. — М.: Юрлитинформ, 2012.
 Мартышин О. В. Государство и религия: монография. — М.: Проспект, 2011. — 384 с. — ISBN 978-5-392-33505-3

Статьи 
 Мартышин О. В. Нужна ли философия права как самостоятельная юридическая дисциплина? // Государство и право. 2009. № 11.
 Мартышин О. В. О либертарно-юридической теории права и государства // Государство и право. 2002. № 10.
 Мартышин О. В. Справедливость и право // Право и политика. 2000. № 12.

Учебники 
 Мартышин О. В. Философия права: учебник для магистров: право и мораль, нравственные ценности в праве, классические типы понимания права, новые теории права, личность, общество и государство. — М.: Проспект, 2017. — 352 с. (Серия учебников МГЮА для магистров / М-во образования и науки Российской Федерации, Московский гос. юридический ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА)).; ISBN 978-5-392-24219-1 : 1000 экз.

Рецензии 
 Мартышин О. В. Первые шаги России к светскому государству. ([Рец. на кн.:] Конфессиональная политика Временного правительства России / Сост., авт. предисл. и комм. М. А. Бабкин. — М.: Политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2018. — 558 с.) // Государство и право. 2019. № 4. С. 177—181.

Литература 
 
 70 лет профессору кафедры теории государства и права Московской государственной юридической академии Оресту Владимировичу Мартышину // Государство и право. — 2007. — № 4. — С. 127—128.

Примечания

Ссылки 
 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
 

Правоведы СССР
Правоведы России
Историки права
Сотрудники ИГП РАН
Преподаватели МГЮА
Авторы учебников права
Преподаватели Российского университета дружбы народов
Сотрудники ИМРД АН СССР
Юристы по алфавиту
Юристы XX века
Юристы XXI века
Юристы России
Правоведы XX века
Правоведы XXI века